Предраг Аздейкович (; ) — сербский ЛГБТ-правозащитник, журналист, писатель, режиссер кино и театра. Предраг Аздейкович — директор Информационного центра для геев и лесбиянок, директор фестиваля «Мерлинка», главный редактор журнала для геев «Оптимист», продюсер нескольких короткометражных фильмов и документальных фильмов, а также нескольких отмеченных наградами театральных постановок, посвященных жизни ЛГБТ. Он является членом Ассоциации журналистов Сербии.

Биография 
Предраг Аздейкович родился 15 июля 1978 года в Леонберге, Германия.

До шести лет жил в Германии, а в 1984 году переехал в Сербию, затем в Югославию. Основатель веб-портала GayEcho, редактор рубрики «Rainbow» в ежемесячном справочнике «Yellow Cab», основатель и главный редактор единственного гей-журнала на сербском языке «Оптимист», режиссер международного квир-кинофестиваля «Мерлинка». В 2006 году он стал VIP-блогером в B92. В 2006 году он стал соавтором книги «Others — From patriarchal construction to alternative politics». В 2011 году опубликовал сатирическую книгу «Время геморроя». В 2017 году стал соавтором книги «Мне есть, что вам сказать — возвращение из Брисбена и другие истории».

Фильмография

Театр

Примечания

Ссылки 

Активисты ЛГБТ-движения в Сербии